Гайдн () — немецкая фамилия:

 Гайдн, Йозеф (1732—1809) — австрийский композитор, один из крупнейших представителей венской классической школы.
 Гайдн, Иоганн Михаэль (1737—1806) — австрийский композитор, брат (Франца) Йозефа Гайдна.
  — канадская скрипачка, гитаристка, певица, актриса и композитор.

См. также 
 Гайдн (кратер) — кратер Меркурия, названный в честь Йозефа Гайдна.